Sinocalamus är ett släkte av gräs. Sinocalamus ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gräs
Sinocalamus

es:Sinocalamus